Horace Westlake Frink
 Profesor Frink w serialu Simpsonowie i Simpsonowie: Wersja kinowa